Yangxin ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Yangxin (阳信县) der Stadt Binzhou in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Yangxin (Binzhou);
 den Kreis Yangxin (阳新县) der Stadt Huangshi in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Yangxin (Huangshi);
 die Großgemeinde Yangxin (阳信镇) im Kreis Yangxin von Binzhou, siehe Yangxin (Großgemeinde);
 die Einwohnergemeinschaft Yangxin (羊新社区) im Stadtbezirk Tianya der Stadt Sanya in der Provinz Hainan, siehe Yangxin (Tianya).